Der Kanton Hurigny ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mâcon, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Hurigny.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Hurigny